Belgija
 Namur, grad i općina u Belgiji, glavni grad Valonije.
 Pokrajina Namur, pokrajina u Valoniji u Belgiji.
 Grofovija Namur, bivša grofovija vezana uz Sveto Rimsko Carstvo.

 Kanada
 Namur, kanadska općina u pokrajini Québec.
 Namur, stanica montréalskog metroa.

 SAD
 Namur gradić u SAD-u u državi Wisconsin.

Ostalo 
 (3374) Namur, asteroid.